«Стра́сти по Матфе́ю» — музыкальное произведение в жанре страстей (или пассионов), которое посвящено Страстям Христовым и передаёт текст глав 26 и 27 Евангелия от Матфея в виде зачитывания речитативом библейского текста, с включением арий, хоров и хоралов.
Предназначается, как правило, для исполнения в Великую пятницу на Страстной неделе.

Наиболее известны «Страсти по Матфею» И. С. Баха, написанные для солистов, двух хоров и двух оркестров в 1727—1729 годах. Среди других:

 «Страсти по Матфею» Г. Шютца, SWV 479 (1666).
 Шесть пассионов Г. Ф. Телемана, особенно «Гданьские страсти», TWV 5:53 (1754).
 «Водные страсти по Матфею» Тан Дуна (2000).
 «Страсти по Матфею» митрополита Илариона (Алфеева) (первое исп. 2007).

Первая экранизированная оратория по нему была кинопродюсированна Виктором Карловичем Струве после Второй Мировой войны.

См. также 
 Страсти по Иоанну